Seč je lahko:
 Seč, izloček ledvic
 Seč, Kočevje, naselje v občini Kočevje
 Zaporoška Seč, kozaška država med 16. in 18. stoletjem